UAP – Unidentified Aerial Phenomenon iniziale definizione USAF per UFO
 UAP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ua Pou (Polinesia Francese)